Die UEFA Youth League 2015/16 war die dritte Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für U-19-Vereinsmannschaften im Fußball. Erstmals wurde der Wettbewerb zweigleisig ausgetragen. Angelehnt an die UEFA Champions League spielten in diesem Wettbewerb einerseits die Jugendmannschaften der Vereine, die in der gleichen Saison für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert waren, andererseits spielten die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen der UEFA gegeneinander. Der Wettbewerb begann mit den ersten Spielen der Gruppenphase am 15. September 2015 und endete mit dem Finale am 18. April 2016 im Centre sportif de Colovray in Nyon. Titelverteidiger war der FC Chelsea, welcher seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte.

Modus 
Ab der Youth-League-Saison 2015/16 wird der Wettbewerb in einem zweigleisigen System ausgetragen. Dabei gibt es zum einen den Weg der UEFA-Champions-League, in welchem die 32 A-Jugend-Mannschaften der Vereine, die sich für die Gruppenphase der UEFA-Champions-League qualifiziert haben, in acht Gruppen à vier Mannschaften gegeneinander antreten. Das Format der vorangegangenen Saisons bleibt erhalten, mit dem Unterschied, dass sich nur noch der Gruppenerste jeder Gruppe direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Zusammensetzung der Gruppen ergibt sich auch der Auslosung zu Gruppenphase der UEFA Champions League 2015/16.

Sind nach Beendigung aller Gruppenspiele zwei oder mehr Mannschaften punktgleich, entscheidet (in dieser Reihenfolge)
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese beiden Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–9 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Höhere Anzahl erzielter Tore
 Niedrigere Punktzahl aus gelben und roten Karten (rote Karte = 3 Punkte, gelbe Karte = 1 Punkt, gelb-rote Karte = 3 Punkte)
 Losentscheid

Die Gruppenzweiten treten in einer neu eingeführten Playoff-Runde gegen acht Teams des nationalen Meisterschaftsweges an. Für den Meisterschaftsweg qualifizieren sich die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen nach dem UEFA-Klubkoeffizienten. Sind Verbände ohne eine nationale Jugendmeisterschaft dabei, oder ist der nationale Meister bereits im Format nach der UEFA Champions League vertreten, rückt die nächststehende Nation im UEFA-Ranking nach. Diese Meister spielen in zwei Qualifikationsrunden mit jeweils einem Hin- und Rückspiel gegen einen jeweils anderen Meister (gleich dem Modus der Qualifikationsrunden zur UEFA-Champions-League). Steht es nach Hin- und Rückspiel unentschieden gibt es direkt Elfmeterschießen. Die 16 Sieger der ersten Runde spielen in einer zweiten Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspiel die acht Teams aus, welche in den Play-Offs gegen die Gruppenzweiten des Champions-League-Weges antreten, dabei werden die Play-Offs in nur einem Spiel entschieden. Die acht Sieger der Play-Offs qualifizieren sich für das Achtelfinale, in welchem auch die Gruppenersten des Champions-League-Weges wieder eingreifen. Auch in der K.O.-Phase bis zum Finale werden alle Sieger in jeweils einem Spiel ermittelt. Die Halbfinals sowie das Finale werden wie im vorangegangenen Format weiter in einem Miniturnier an einem neutralen Ort ausgespielt.

Gruppenphase (Champions-League-Weg) 
Die Gruppen entsprachen denen der UEFA Champions League 2015/16, welche am 27. August 2015 in Monaco ausgelost wurden.
Die Auslosung ergab folgende Gruppen:

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Meisterschaftsweg

1. Runde 
Die Partien der ersten Runde des Meisterschaftsweges wurden am 1. September 2015 ausgelost. Dabei gab es keine Setzliste. Die Hinspiele fanden am 29./30. September 2015, die Rückspiele vom 7. bis zum 21. Oktober 2015 statt. Die Auslosung ergab folgende Paarungen:

|}

2. Runde 
Die Partien der zweiten Runde des Meisterschaftsweges wurden ebenfalls am 1. September 2015 in einer offenen Ziehung ausgelost. Die Hinspiele fanden am 3./4. November 2015, die Rückspiele vom 24. November 2015 bis zum 2. Dezember 2015 statt. Die Auslosung ergab folgende Paarungen:

|}

Play-Offs 
Für die Play-Off-Spiele qualifizieren sich die acht Gruppenzweiten aus dem UEFA-Champions-League-Weg sowie die Gewinner der zweiten Runde des Meisterschaftsweges. Die Partien dieser Runde wurden am 14. Dezember 2015 in Nyon ausgelost, dabei wurde jeweils ein Gruppenzweiter aus dem Champions-League-Weg gegen eine Mannschaft aus dem Meisterschaftsweg gelost. Mannschaften des gleichen nationalen Verbandes konnten einander nicht zugelost werden, weiter haben die jeweiligen Sieger der zweiten Runde des Meisterschaftsweges Heimrecht.

Die Play-Off-Spiele wurden am 9. und 10. Februar 2016 ausgetragen.

! style="width:18em" | Spielstätte
 | Sportpark De Toekomst
 | Stadion Na Litavce
 | Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)
 | Constant-Vanden-Stock-Stadion
 | Celtic Park
 | Borås Arena
 | Riverside Stadium
 | MCH-Arena
|}

K.-o.-Phase

Turnierbaum 

E Sieg im Elfmeterschießen
W Nachträgliche Wertung

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale qualifizieren sich die acht Gruppensieger aus dem UEFA-Champions-League-Weg sowie die acht Sieger der Play-Off-Spiele. Die Auslosung der Spielpaarungen fand am 15. Februar 2016 statt, dabei wurden neben dem Achtelfinale auch die Spielpaarungen für das restliche Turnier ausgelost. Dabei galt wie schon in den Play-Off-Paarungen, dass Mannschaften desselben nationalen Verbandes einander nicht zugelost werden konnten. Heimrecht hat jeweils die in der Auslosung zuerst gezogene Mannschaft.

Die Spiele wurden am 23. und 24. Februar 2016 ausgetragen.

! style="width:18em" | Spielstätte
 | De Herdgang
 | Stadion Na Litavce
 | Constant-Vanden-Stock-Stadion
 | Plaine des Jeux de Gerland
 | Cobham Training Centre
 | Estadio Alfredo Di Stéfano
 | Stade Municipal Georges Lefèvre
 | Mini Estadi
|}

Viertelfinale 
Die Spiele wurden am 8./9. und 15. März 2016 ausgetragen.
! style="width:18em" | Spielstätte
 | Cobham Training Centre
 | Stade Municipal Georges Lefèvre
 | Van Roy Stadium
 | Estadio Alfredo Di Stéfano
|}

Halbfinale 
Die beiden Halbfinalspiele fanden am 15. April 2016 im Centre sportif de Colovray in Nyon statt.

|}

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Youth-League-Saison aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl der Tore und bei gleicher Trefferzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2015/16
Fußballsaison 2015/16